Жреб за квалификациони турнир за Отворено првенство Индијан Велса 2011.

Играчи

Носиоци 

 Данијел Брендс (друго коло)
 Сомдев Деварман (квалификовао се)
 Роберт Кендрик (прво коло)
 Мајкл Расел (квалификовао се)
 Рајан Свитинг (квалификовао се)
 Јулијан Рајстер (прво коло)
 Алекс Богомолов млађи (квалификовао се)
 Маринко Матошевић (квалификовао се)
 Доналд Јанг (квалификовао се)
 Данијел Муњоз де ла Нава (друго коло)
 Изак ван дер Мерве (друго коло)
 Боби Рејнолдс (друго коло)

<li> Рик де Воест (квалификовао се)
<li> Тим Смичек (квалификовао се)
<li> Флавио Чипола (квалификовао се)
<li> Иван Наваро (прво коло)
<li> Метју Ебден (квалификовао се)
<li> Алекс Кузњецов (друго коло)
<li> Стефан Коубек (прво коло)
<li> Френк Данчевић (друго коло)
<li> Питер Полански (прво коло)
<li> Матео Виола (прво коло)
<li> Џеси Витен (друго коло)
<li> Раџив Рам (прво коло, предаја)

Квалификанти 

 Рохан Бопана
 Сомдев Даверман
 Тим Смичек
 Мајкл Расел Рајан Свитинг
 Флавио Чипола

<li> Алекс Богомолов млађи
<li> Маринко Матошевић
<li> Доналд Јанг
<li> Крис Гучиони 
<li> Метју Ебден 
<li> '''Рик де Воест

Жреб

Први квалификант

Други квалификант

Трећи квалификант

Четврти квалификант

Пети квалификант

Шести квалификант

Седми квалификант

Осми квалификант

Девети квалификант

Десети квалификант 
{{Тенис-4 играча и 3 сета
| RD1=Прво коло
| RD2=Друго коло

|team-width=175

| RD1-seed1=10
| RD1-team1=

Једанаести квалификант

Дванаести квалификант

Спољашње везе 
 Квалификациони жреб

Отворено првенство Индијан Велса 2011.